Илья́ Фра́дкин:
* Фрадкин, Илья Борисович (1902—1983) —- советский тромбонист.
 Фрадкин, Илья Моисеевич (1914—1993) — российский литературовед, литературный критик.